Brenneke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brenneke (1875–1946), deutscher Historiker und Archivar, früher Adolf Brennecke
 Lorenz Brenneke (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Brenneke (1865–1951), deutscher Erfinder und Konstrukteur von Jagdgewehren und Jagdmunition

Siehe auch:
 Brennecke
 Brennicke